Magnificat è un carattere tipografico, creato dall'architetto Friedrich Peter nel 1975. Questo tipo di carattere è molto complesso e stilizzato, quasi di difficile lettura. Non è mai stato tradotto in formato digitale dal possessore dei diritti, ma vi sono alcune copie in formato true type (TTF) create da appassionati.

Friedrich Peter creò nel 1993 il carattere Vivaldi, più semplice e più conosciuto; anch'esso, come il Magnificat, si tratta di una elaborazione della Cancelleresca corsiva italiana.

Altri progetti 

Caratteri